«Красный Бор» () — проектируемая конечная станция Автозаводской линии Минского метрополитена в западном направлении, предыдущая станция на линии — Каменная Горка. Открытие станции метро запланировано после 2030 года.

История 
В качестве рабочего использовалось название «Виленская» в связи с тем, что рядом с планируемой станцией проходит трасса на Литву.

Строительство 
По состоянию на июнь 2018 года строительные работы не начались. Предполагается строительство оборотных тупиков за станцией и электродепо за МКАД в районе деревни Дегтярёвка.

Выходы 
Выходы будут вести к улицам Притыцкого, Каменногорской, Брикета, Нёманской, Скрипникова.

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Примечания 

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена
Автозаводская линия метро (Минск)